Diesselhorst ist der Familienname folgender Personen:

Gerd Diesselhorst (1911–2008), deutscher Ornithologe
Jan Diesselhorst (1954–2009), deutscher Cellist
Malte Diesselhorst (1928–2012), deutscher Jurist und Autor

Dießelhorst ist der Familienname folgender Personen:

Hermann Dießelhorst (1870–1961), deutscher Physiker